Urrós ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Urrós (Mogadouro)
 Urrós (Torre de Moncorvo)
Siehe auch
 Uros